Porin može značiti:

 Porin (opera), druga hrvatska opera
 Porin (nagrada), hrvatska godišnja nagrada za glazbu
 Porin (protein), transmembranski protein